Edney ist der Familienname folgender Personen:

 Beatie Edney (* 1962), britische Schauspielerin
 Eric Edney (1913–2000), britischer Zoologe
 Leon A. Edney (* 1935), US-amerikanischer Admiral der US Navy
 Samuel Edney (* 1984), kanadischer Rennrodler
 Spike Edney (* 1951), britischer Musiker
 Tyus Edney (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler